Тырма:

 Тырма — посёлок в Верхнебуреинском районе Хабаровского края России.
 Тырма — река в Хабаровском крае России.
 Тырма — деревня в Эстонии.